|-
| 174701 - ||  || 17 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174702 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174703 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174704 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174705 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174706 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174707 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174708 - ||  || 17 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174709 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174710 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174711 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174712 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174713 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174714 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174715 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174716 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174717 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174718 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174719 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174720 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174721 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174722 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174723 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174724 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174725 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174726 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174727 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174728 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174729 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174730 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174731 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174732 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174733 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174734 - ||  || 23 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 174735 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174736 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174737 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174738 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174739 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174740 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174741 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174742 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174743 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174744 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174745 - ||  || 24 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174746 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174747 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174748 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174749 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174750 - ||  || 29 octombrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 174751 - ||  || 30 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174752 - ||  || 28 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174753 - ||  || 29 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174754 - ||  || 29 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174755 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174756 - || 2003 VN || 1 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174757 - ||  || 5 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174758 ||  || 14 noiembrie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 174759 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174760 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174761 - ||  || 3 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174762 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174763 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174764 - ||  || 21 noiembrie 2003 ||  || B. L. Stevens
|-
| 174765 - ||  || 19 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 174766 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174767 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174768 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174769 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174770 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174771 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174772 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174773 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174774 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174775 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174776 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174777 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174778 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174779 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174780 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174781 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174782 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174783 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174784 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174785 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174786 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174787 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174788 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174789 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174790 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174791 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174792 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174793 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174794 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174795 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174796 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174797 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 174798 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174799 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174800 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-